Олкинуора () — финская фамилия.

Известные носители 
 Олкинуора, Юхо (род. 1990), финский хоккеист, вратарь, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
 Олкинуора, Эйно (1915—1941), финский лыжник, чемпион мира 1939 года, погиб на советско-финском фронте.